Hulbert (Oklahoma), plaats in de Verenigde Staten
 Hulbert-Bramley, Brits motorfietsmerk
 Mike Hulbert (1958), Amerikaans golfer